Osbourne ist der Familienname folgender Personen:

 Aimee Osbourne (* 1983), britisches Model
 Edward Smyth-Osbourne (* 1964), Offizier der British Army
 Isaac Osbourne (* 1986), englischer Fußballspieler
 Isaiah Osbourne (* 1987), englischer Fußballspieler
 Jack Osbourne (* 1985), britischer Schauspieler
 Johnny Osbourne (* 1948), jamaikanischer Musiker
 Kelly Osbourne (* 1984), britische Musikerin
 Lloyd Osbourne (1868–1947), US-amerikanischer Autor
 Ozzy Osbourne (* 1948), britischer Rockmusiker
 Sharon Osbourne (* 1952), Ehefrau von Ozzy Osbourne

Osbourne als Ortsname:
 Ortsteil von Piggotts im St. Georges Parish der Karibikinsel Antigua

Siehe auch: 
 Osborne
 Osburn